Имареты — восточное название благотворительных учреждений, открываемых обычно при мечетях и поддерживаемых подаяниями прихожан.

В них получают пропитание не имеющие средств учащиеся, как и вообще нищие и бесприютные. Имареты существуют почти во всех значительных мусульманских городах и ведут своё происхождение со времен первых халифов. Особенно много имаретов в Стамбуле.

Литература 
  

Благотворительность
Исламские термины